Агент влияния:
 Агент влияния — лицо, ведущее распространение идей какой-либо организации в среде людей, к этой организации не принадлежащих.
 «Агент влияния» — роман Уильяма Гибсона, вышедший в 2020 году.